Smend är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Smend
 Günther Smend
 Julius Smend
 Rudolf Smend, flera personer

Tyska efternamn